Эмиль Цукеркандль (; 18 сентября 1849, Дьёр — 28 мая 1910, Вена) — австро-венгерский учёный, анатом,  и педагог. Его именем названы орган, фасция и туберкулум Цукеркандля. Брат Эмиля Отто также был врачом. Внук Эмиль Цукеркандль был биологом.

Биография 
В 1867 году Эмиль Цукеркандль поступил в Венский университет, учился у Йозефа Шкоды и Йозефа Гиртля. По рекомендации Гиртля в 1870 году был назначен прозектором в Атенеуме в Амстердаме. С 1873 года работал ассистентом Венского патолого-анатомического учреждения под началом Карла Рокитанского и демонстратором у Гиртля. В 1874 году защитил докторскую диссертацию. 1 октября 1874 года Цукеркандль был назначен ассистентом анатома Карла Лангера, работая с которым приобрёл широкие знания в области своих научных интересов. В 1880 году Цукеркандль, к тому времени уже автор более 58 научных работ, получил звание профессора анатомии Венского университета.

С 1882 года Цукеркандль преподавал анатомию в Грацском университете, в 1888 году вернулся в Вену, где продолжил преподавательскую деятельность и руководил современным Венским анатомическим институтом. 15 апреля 1886 года Эмиль Цукеркандль женился на Берте Шепс, дочери издателя Морица Шепса.

Цукеркандль был известен отличной наблюдательностью, работал почти во всех областях анатомии и использовал свои специальные знания для достижения клинических результатов. Одним из наиболее известных учеников Цукеркандля считается Юлий Тандлер.

Похоронен на Дёблингском кладбище.

Сочинения 
 Cranien der Novara-Sammlung. In: Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Anthropologischer Theil. Gerold, Wien 1875.
 Zur Morphologie des Gesichtschädels. Stuttgart 1877.
 Normale und Pathologische Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhänge. Braumüller, Wien 1882—1892.
 Atlas der topographischen Anatomie des Menschen. Braumüller, Wien 1890—1900.

Примечания

Литература 
 Salomon Wininger: Große Jüdische National-Biographie. Band 6. Czernowitz 1932, S. 371f.
 Felix Czeike: . Band 5. Kremayr & Scheriau, Wien 1997, ISBN 3-218-00547-7, S. 713f.
 Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert. Band 3. Hrsg.: Österreichische Nationalbibliothek, Wien. K. G. Saur, München 2002, ISBN 3-598-11545-8, S. 1524.
 Andreas Winkelmann: Von Achilles bis Zuckerkandl — Eigennamen in der medizinischen Fachsprache. 2. Auflage. Bern 2009, ISBN 978-3-456-84470-1, S. 305f.

Ссылки 
 medeponim.ru
 Биография

Анатомы Австрии
Медики Австрии
Медики XIX века
Медики XX века
Члены Леопольдины
Члены Австрийской академии наук
Похороненные на Дёблингском кладбище